Letsche bezeichnet:
 Kurzname des Letschwassers, Bach in Sachsen

Letsche ist der Familienname folgender Personen:
 Curt Letsche (1912–2010), Schriftsteller